Raimundo est un prénom masculin espagnol et portugais apparenté au prénom  et pouvant désigner :

Prénom
 (1906-1982), critique et scénariste argentin
Raimundo Correia (1859-1911), poète parnassien brésilien
Raimundo Fagner (né en 1949), chanteur et compositeur brésilien
Raimundo Amador Fernández (né en 1959), chanteur et guitariste espagnol
Raimundo Fernández-Cuesta (1896-1992), homme politique espagnol
Raimundo Infante (1928-1986), joueur chilien de football
Raimundo Lazo (1904-1976), linguiste et essayiste cubain
Raimundo Pérez Lezama (1922-2007), joueur espagnol de football
Aristides Raimundo Lima (né en 1955), homme politique cap-verdien
Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920), peintre réaliste espagnol
Raimundo Meira (1866-1946), militaire et homme politique portugais
Raimundo Morales-Marques (1898-1986), joueur espagnol de tennis
Raimundo Napolitano (XV siècle), peintre italien
Raimundo Olabide (1869-1942), prêtre et linguiste basque espagnol
Raimundo Ongaro (1924-2016), dirigeant syndical argentin
Raimundo Orsi (1901-1986), joueur italo-argentin de football
 (1877-1962), auteur et chef religieux anglais
Raimundo Pereira (né en 1956), homme politique bissau-guinéen
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), psychiatre et épidémiologiste brésilien
 (1903-1981), homme d'État paraguayen
Raimundo Santiago (né en 1984), acteur portoricain
Raimundo Saporta (1926-1997), dirigeant espagnol de basket-ball
Raimundo Viejo (né en 1969), homme politique espagnol
Raimundo Fernández Villaverde (1848-1905), avocat et homme d'État espagnol
 (né en 1964), boxeur vénézuélien

Voir aussi

Maria Raimundo (née en 1979), joueur angolaise de handball

Référence

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom portugais